Le  championnat d'Europe féminin de volley-ball a eu lieu à Prague, en Tchécoslovaquie, du 10 au .

Équipes présentes

Poule unique

Classement

Liens externes 
  Résultats sur site de la CEV
  Résultats sur un site perso

1949
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1949
Volley-ball feminin 1949
Compétition de volley-ball en Tchécoslovaquie
Volley-ball à Prague
Feminin Europe
Championnat Europe Volley-ball feminin
Championnat Europe Volley-ball feminin